Injeção pode se referir a:

 Injeção, técnica para se introduzir líquidos no organismo por meio de uma seringa. Usando uma agulha, as mais comuns são:
Injeção intravenosa
Injeção intramuscular
 Injeção eletrônica, sistema de alimentação de combustível e gerenciamento electrónico de motores de automóvel
 Injeção de dependência, um padrão de desenvolvimento de programas de computadores
 Injeção de SQL, em computação, uma vulnerabilidade de segurança que ocorre durante o acesso a bancos de dados
 Moldagem por injeção, uma técnica de manufatura
 Injeção (música), funk carioca da MC Deize Tigrona 

Desambiguação